Die Hymne von Montana ist die Hymne des US-Bundesstaates Montana und stammt aus dem Jahr 1910. Der Text wurde von Charles C. Cohan, die Melodie von Joseph E. Howard geschrieben. Erst 35 Jahre später, am 20. Februar 1945 wurde das Lied offiziell zur Staatshymne deklariert und gehört seitdem zu den anderen staatlichen Symbolen des Bundesstaates wie das Siegel, die Staatsflagge oder die Staatsblume Bitterroot.

Hymne von Montana 
 Tell me of that Treasure State
 Story always new,
 Tell of its beauties grand
 And its hearts so true.
 Mountains of sunset fire
 The land I love the best
 Let me grasp the hand of one
 From out the golden West.

 Montana, Montana,
 Glory of the West
 Of all the states from coast to coast,
 You're easily the best.
 Montana, Montana,
 Where skies are always blue
 M-O-N-T-A-N-A,
 Montana, I love you.

 Each country has its flow'r;
 Each one plays a part,
 Each bloom brings a longing hope
 To some lonely heart.
 Bitter Root to me is dear
 Growing in my land
 Sing then that glorious air
 The one I understand.

 Montana, Montana,
 Glory of the West
 Of all the states from coast to coast,
 You're easily the best.
 Montana, Montana,
 Where skies are always blue
 M-O-N-T-A-N-A,
 Montana, I love you.

Montana
Montana